Qamili ist der Familienname folgender Personen:

 Haxhi Qamili (1876–1915), albanischer Revolutionär
 Lirim Qamili (* 1998), dänischer Fußballspieler